Szexuális erőszak
Szexuális erőszak mint bűncselekmény
Szexuális erőszak (When He's Not a Stranger, 1989) amerikai filmdráma